Старору́сская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Латвия 
 Старорусская улица — улица в Риге.

Россия 
 Старорусская улица — улица в Волгограде.
 Старорусская улица — улица в посёлке Волот Новгородской области.
 Старорусская улица — улица в Калининграде.
 Старорусская улица — улица в Луге.
 Старорусская улица — улица в Порхове.
 Старорусская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Старорусская улица — улица в  посёлке Шимск Новгородской области.

Украина 
 Старорусская улица — улица в Луганске.

См. также 
 Старорусский бульвар в Великом Новгороде
 Старорусский переулок в Великом Новгороде